L'impero delle formiche (The Empire of the Ants) – racconto di H.G. Wells del 1905
L'impero delle termiti giganti (The Empire of the Ants) –  film del 1977 diretto da Bert I. Gordon